BIT is een Internet Service Provider (ISP) in Ede (Gld) die zich hoofdzakelijk richt op de zakelijke gebruiker. Het bedrijf werd in 1996 opgericht onder de naam Business Internet Trends.

Het bedrijf richt zich op zowel het MKB en grote bedrijven voor diensten zoals hosting, access, colocatiediensten en toepassingen als VPN-diensten. Het bedrijf heeft een eigen glasvezelnetwerk aangelegd vanaf hun datacenters in Ede en twee AMS-IX-locaties. Het bedrijf en sponsort instanties als RIPE (de instantie die in Europa IP-adressen uitgeeft), SIDN, Stichting NLnet. Het bedrijf beheert drie datacenters in Ede en maakt gebruik van twee AMS-IX-locaties - alle onderling verbonden via een eigen DWDM-glasvezelring.

Bijzonderheden
Behalve de normale (commerciële) provideractiviteiten houdt het bedrijf zich ook bezig met enkele algemene initiatieven die de kwaliteit en/of toekomst van internet tot doel hebben. Enkele voorbeelden zijn:
 BIT is initiatiefnemer en beheert een database die de verspreiding van virussen via e-mail moeten beperken. VIRBL
 Het bedrijf is sponsor van enkele activiteiten van RIPE, zoals traffic voor de IPv6-nameservers, K-root-servers, RIPE-NCC en andere initiatieven.
 BIT host de officiële releases server van Ubuntu Linux (releases.ubuntu.com) en de Nederlandse mirror (nl.archive.ubuntu.com) via IPv6.
 BIT biedt AMS-IX kosteloos een reeks IPv6 adressen en connectivity aan.
 De Nederlandse cloud- en hostingsector heeft voor operators van digitale infrastructuur een gedragscode abusebestrijding gelanceerd. Deze gedragscode is in samenwerking met verschillende stakeholders van de overheid en andere organisaties ontwikkeld binnen het Platform Internetveiligheid. Met de nieuwe gedragscode wil de sector een bijdrage leveren aan een veilig en schoon internet door netwerken te beschermen tegen cybercrime, abuse en voor abuse exploiteerbare kwetsbaarheden. BIT onderschrijft de gedragscode abusebestrijding en heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de ontwikkeling van deze gedragscode.
 De open source software AbuseIO is bij BIT ontwikkeld. Met deze software kunnen providers gemakkelijk, snel en geautomatiseerd abusemeldingen verwerken, eindgebruikers informeren en misbruik detecteren en verwijderen. 
 In 2016 heeft BIT het conferentiecentrum BIT-MeetMe geopend.

Externe link
Officiële website

Internetprovider
Economie in Ede